Hardinge kan syfta på:

Personer

 Frances Hardinge (1973–), en brittisk författare
 Ambrose Hardinge Giffard (1771–1827), brittisk jurist

Geografi
 Hardinge Bay – en vik i Kanada
 Hardinge Island – en ö i Kanada
 Hardinge Mountains – en bergskedja i Kanada

Se även
 Lac Hardinge – flera